Тігранакерт (, ):

 Тигранакерт (Амід) — одне з чотирьох давньовірменських міст, заснованих Тиграном II в I столітті до н. е., що носило його ім'я. Столиця його імперії — Великої Вірменії. У цей час знаходиться в Туреччини, на північ від міста Діярбакир.
 Тигранакерт (Арцах) — одне з чотирьох давньовірменських міст, заснованих Тиграном II в I столітті до н. е., що носило його ім'я. У цей час знаходиться на північному сході Аскеранського району Нагірно-Карабаської Республіки.

Див. також 
 Битва при Тигранакерті — битва вірмен і римлян в 69 до н. е.